Кемпери () — село в Грузии. Находится в Хашурском муниципалитете края Шида-Картли. Высота над уровнем моря составляет 800 метров. Население — 350 человек (2014).

Примечания 

Населённые пункты Хашурского муниципалитета